Глушковы:

 Глушковы — русский дворянский род.
 Глушковы — деревня в Котельничском районе Кировской области.